Schultypensystematik steht für

 allgemein die Gesamtheit der schulischen Bildungsformen, siehe Schulsystem
 International Standard Classification of Education (ISCED) der UNESCO 
 Österreichische Schulformensystematik, siehe Liste der Schulformen in Österreich